Rajewski (russisch Раевский, wiss. Transliteration Raevskij) ist der Nachname folgender Personen:
 Alexander Michailowitsch Rajewski, Testpilot, ausgezeichnet als Held der Russischen Föderation
 Michail Fjodorowitsch Rajewski (1811–1884), russisch-orthodoxer Erzpriester in Wien
 Nikolai Nikolajewitsch Rajewski (1771–1829), russischer General der Kavallerie, Teilnehmer des Vaterländischen Krieges
 Nikolai Nikolajewitsch Rajewski (Sohn) (1801–1843), russischer Generalleutnant, Teilnehmer der Kaukasusfeldzüge
 Nikolai Nikolajewitsch Rajewski (Enkel) (1839–1876), russischer Oberst, Teilnehmer der Turkestan- und Balkanfeldzüge, und Publizist
 Wladimir Fedossejewitsch Rajewski (1795–1872), russischer Dichter, Publizist, Dekabrist

Rajewski bezeichnet:
 Rajewski, Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Republik Baschkortostan (Russland)

Siehe auch:
 Rajewsky